Занаду () — традиційна англомовна назва Шанду — літньої резиденції монгольського імператора Хубілая. Першоджерело цього написання — книга Марко Поло, однак в англомовній традиції увічнено воно було солодкозвучним віршем британського романтика С. Т. Кольріджа «Кубла Хан» (1797 рік). Зустрічається також неправильна транскрипція цього слова кирилицею як Ксанаду, однак буква «x» на початку слова вимовляється як українське «з».

Занаду також може означати:

 Занаду (Громадянин Кейн) — вигаданий будинок, побудований Чарльзом Фостером Кейном у фільмі Громадянин Кейн (фільм).
 Ксанаду (фільм) — фільм за участю Олівії Ньютон-Джон і Джина Келлі.
 Xanadu (пісня) — пісня канадської рок-групи Rush з їхнього альбому «A Farewell to Kings».
 Ксанаду (Титан) — місцевість на супутнику Сатурна Титані, що має світлий колір на мультиспектральних знімках.
 Проект Xanadu — один з перших гіпертекстових проектів. Керівник Тед Нельсон.
 Xanadu (альбом) — альбом 1980 року і однойменна пісня британської рок-групи Electric Light Orchestra, записана з Олівією Ньютон-Джон.
 Xanadu (пісня Боссон) — пісня шведського співака Боссона з альбому «Rockstar».
 Занаду (Xanadu) — зеленувато-сірий відтінок, названий по рослині Philodendron xanadu